« Notre-Dame-de-Kazan » peut désigner l’icône Notre-Dame de Kazan ou un édifice religieux qui lui est dédié, dont sont les cathédrales :

 Notre-Dame-de-Kazan d’Almaty au Kazakhstan ;
 Notre-Dame-de-Kazan de Moscou en Russie ;
 Notre-Dame-de-Kazan de Saint-Pétersbourg en Russie.